Шемелин — русская фамилия. Известные носители:
 Шемелин, Денис Николаевич (род. 1978) - казахстанский хоккеист, защитник.
 Шемелин, Фёдор Иванович  — московский купец, служил приказчиком в Российско-Американской компании и принимал участие в первой кругосветной российской экспедиции.